Friedrich von Dänemark ist der Name folgender Personen:

 Friedrich I. (Dänemark und Norwegen) (1471–1533), König von Dänemark und Norwegen (1523/1524 bis 1533) 
 Friedrich von Dänemark (1532–1556), Bischof von Hildesheim und Schleswig
 Friedrich II. (Dänemark und Norwegen) (1534–1588), König von Dänemark und Norwegen (1559 bis 1588) 
 Friedrich III. (Dänemark und Norwegen) (1609–1670), König von Dänemark und Norwegen (1648 bis 1670) 
 Friedrich IV. (Dänemark und Norwegen) (1671–1730), König von Dänemark und Norwegen (1699 bis 1730) 
 Friedrich V. (Dänemark und Norwegen) (1723–1766), König von Dänemark und Norwegen (1746 bis 1766) 
 Friedrich von Dänemark (1753–1805), Sohn des Königs Friedrich V. und von Juliane von Braunschweig
 Friedrich VI. (Dänemark und Norwegen) (1768–1839), König von Dänemark und Norwegen (1808 bis 1839) 
 Friedrich VII. (Dänemark) (1808–1863), König von Dänemark (1848 bis 1863) 
 Friedrich VIII. (Dänemark) (1843–1912), König von Dänemark (1906 bis 1912) 
 Friedrich IX. (Dänemark) (1899–1972), König von Dänemark (1947 bis 1972)
 Frederik von Dänemark (* 1968), dänischer Thronfolger